Holec ist der Familienname folgender Personen:
 Miroslav Holec (* 1987), tschechischer Eishockeyspieler
 Wilhelm Holec (1914–vermutlich 1944), österreichischer Fußballspieler

Weitere Bedeutungen:
 Holec, ehemaliges niederländisches Unternehmen, heute Teil von Eaton Industries
 Deckname Holec, Spielfilm des Regisseurs Franz Novotny aus dem Jahr 2016